Батії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Батії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн